Конкурс песни «Детское Евровидение — 2006» (, ) — 4-й конкурс песни «Детское Евровидение», который прошел 2 декабря 2006 года в столице Румынии — Бухаресте. В этом году было первое участие Сербии на Евровидении в качестве независимой страны. Всего 15 стран приняли участие: Португалия, Сербия и Украина дебютировали, Кипр вернулся на конкурс, а Великобритания, Дания, Латвия и Норвегия отказались от участия.

Победителями конкурса стали сёстры Толмачёвы из России, второе место занял Андрей Кунец из Белоруссии, а третье место — Молли Санден из Швеции.

Место проведения 
5 октября 2005 года было объявлено, что «Детское Евровидение — 2006» пройдёт в Бухаресте. Нидерланды и Хорватия также выражали заинтересованность в проведении этого конкурса.

Список участников 
16 мая 2006 года было официально объявлено, что 15 стран примут участие в «Детском Евровидении — 2006».

Таблица голосования 
Все страны в начале голосования получили 12 баллов, чтобы ни одна страна не получила в итоге ноль баллов.

Глашатаи 

  Португалия — Жоана Гало Коста
  Кипр — Йоргос Иоаннидес (Представитель Кипра на «Детском Евровидении — 2007»)
  Нидерланды — Тесс Герте (Представитель Нидерландов на «Детском Евровидении — 2005»)
  Румыния — Андреа Настасе
  Украина — Ассоль Гуменюк
  Испания — Лусия
  Сербия — Милица Станишич
  Мальта — Джек Кертис
  Северная Македония — Денис Димоски (Представитель Северной Македонии на «Детском Евровидении — 2005»)
  Швеция — Эми Даймонд
  Греция — Александрос Коунтас (Представитель Греции на «Детском Евровидении — 2005» в дуэте с Калли Георгелли)
  Белоруссия — Лиза Антон-Байчук
  Бельгия — Сандер Клике
  Хорватия — Лорена Елушич (Представитель Хорватии на «Детском Евровидении — 2005»)
  Россия — Роман Керимов

Отказались от участия 

  Великобритания — Вещатель отказался от участия из-за низких рейтингов.
  Дания — Вещатель отказался от участия из-за того, что конкурс оказывал слишком большое давление на участвующих детей.
  Латвия — Вещатель отказался от участия из-за финансовых проблем.
  Норвегия — Вещатель отказался от участия из-за того, что конкурс оказывал слишком большое давление на участвующих детей.

Сняли заявку 

  Монако — Монегасская телекомпания намеревалась принять участие в конкурсе, но дебют так и не состоялся.

Трансляция

Участвующие страны 

  Белоруссия — Денис Курьян (БТРК)
  Бельгия — на нидерландском: Ильзе Ван Хёке и Йелле Клейманс (VRT)
  Греция — Реня Цицибику и Джордж Амирас (ERT) 
  Испания — Фернандо Арджента и Лучо (TVE)
  Кипр — Кириакос Пастидес (CyBC)
  Мальта — Валери Велла (TVM)
  Нидерланды — Сипке Ян Бузема (AVRO)
  Португалия — Изабель Анджелино (RTP)
  Россия — Ольга Шелест (Россия-1)
  Румыния — Иоана Исопеку и Александр Надь (TVR1)
  Северная Македония — Миланка Рашик (МТВ 1)
  Сербия — Душка Вучинич-Лучич (RTS2) 
  Украина — Тимур Мирошниченко (UA:Перший)
  Хорватия — неизвестно (HRT)
  Швеция — Адам Алсинг (TV4)

Не участвующие страны 

  Австралия — без комментатора (SBS — 1 января 2007)
  Андорра — неизвестно (RTVA)
  Босния и Герцеговина — неизвестно (BHRT)
  Израиль — без комментатора (IBA — 8 декабря 2007)

Примечания

Ссылки 
 http://www.junioreurovision.tv/
 http://esckaz.com/jesc/news06.htm

2006 год в музыке
«Детское Евровидение» по годам